Doddington puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Inglaterra:

 Doddington (Kent)
 Great Doddington